RoboCup eller Robocup er navnet på flere robotkonkurrencer både i Danmark og internationalt hvor enten automatiserede (autonome) eller fjernstyrede robotter konkurrerer. Oftest er konkurrencen baseret på et fodboldspil, men dette er ikke nødvendigt.

Se eventuelt:
 DTU RoboCup, Danmarks Tekniske Universitets årlige robotkonkurrence
 RoboCup (international), den internationale fodboldrobotkonkurrence